Le patronyme Benveniste a été porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Claire Blanche-Benveniste est une linguiste française
 Émile Benveniste (1902-1976) est un linguiste français,
 Jacques Benveniste est un médecin et immunologiste français, connu du grand public pour avoir publié en 1988 des travaux très controversés sur la mémoire de l'eau.
 Pierre Benveniste (né en 1937), chimiste français

Voir aussi 
 Benveniste (famille)
 Prix Alberto-Benveniste

Homonymie de patronyme
Patronyme séfarade